Konvence (přes francouzštinu z latinského , shromáždění, dohoda) může být:
 mezinárodní smlouva, úmluva nebo dohoda, například:
 Bernská konvence (1979) o ochraně přírody v Evropě
 Haagské úmluvy (1899 a 1907) o vedení války
 Ženevské úmluvy (Ženevské konvence, 1949) o ochraně obětí války
 konvence – stranický sjezd v severoamerickém prostředí (např. konvence Demokratů či Republikánů) (viz konvent)
 Zvyklost – ustálený způsob jednání nebo společenské pravidlo, běžná praktika
 konvenční kryptografie – šifrování se symetrickým klíčem
 konvenční zbraň
 konvenční zemědělství usilující především o maximalizaci zisku

Související články 
 úzus

Externí odkazy